De Oostenrijkse Supercup was een voetbalwedstrijd in Oostenrijk die sinds 1986 gespeeld werd tussen de kampioen van Oostenrijk en de winnaar van de Beker van Oostenrijk.

In 2004 werd er voorlopig voor het laatst om de Supercup gespeeld. In 2005 werd de wedstrijd afgelast en in 2006 werd er een Allstar- wedstrijd gespeeld  tussen een selectie van spelers uit de twee hoogste divisies. In 2008 was er weer een ontmoeting zijn tussen de kampioen en de bekerwinnaar, dit is een beloning voor de bekerwinnaar aangezien het bekertoernooi in 2007/08 niet gespeeld werd door de ploegen uit de hoogste twee divisies vanwege de organisatie van Euro 2008. Bekerwinnaar SV Horn komt daarom niet uit in de UEFA-Cup.

Finales

Nationale supercup voetbal
Oostenrijkse voetbalcompetitie